Anton Fokin – ginnasta uzbeko
 Sergej Fokin – ex calciatore russo
 Valerij Fokin – regista teatrale russo
 Vitol'd Fokin – politico ucraino
 Vladimir Fokin – regista e attore sovietico